Алекса́ндр Зими́н: 
 Зимин, Александр Александрович (1920—1980) — советский историк, исследователь русского средневековья.
 Зимин, Александр Васильевич (род. 1948) — советский и российский тренер по боксу.